Бас — многозначное слово:

 Бас — артиллерийское орудие, предназначенное для стрельбы картечью.

Музыкальные термины 
 Бас — низкий мужской голос.
 Бас — нижний диапазон звучания, общее название разновидностей музыкальных инструментов, звучащих в этом диапазоне, и их партии. См. также Басовая линия.
 Контрабас — самый низкий по звучанию смычковый инструмент.
 Бас-гитара — электрогитара с низким диапазоном звучания, обычно с четырьмя струнами.
 Бас-барабан — ударный музыкальный инструмент низкого регистра.
 Бас-кларнет — деревянный духовой музыкальный инструмент, басовая разновидность кларнета.

Персоналии 
 Бас — царь древней Вифинии, правивший в IV веке до н. э.
 Бас, Доминик (1893—1918) — бельгийский футболист.
 Бас, Евсевий Кондратьевич (1869—?) — член II Государственной думы от Волынской губернии, крестьянин.
 Бас, Корнелис (1928—2013) — нидерландский ботаник и миколог.
 Бас, Луи (1899—1992) — бельгийский футболист.
 Бас, Ольга Евгеньевна (род. 1964) — украинский юрист, политик Луганской Народной Республики и Российской Федерации.
 Бас, Омер (1889—1929) — бельгийский футболист.
 Бас, Порфирио — известный мексиканский актёр, продюсер, певец и композитор.
 Бас, Шелте Джон (род. 1956) — американский астроном.
 Бас-Дубов, Александр Самойлович (ок. 1900—ок. 1988) — советский инженер-конструктор, специалист по винтам для боевых самолётов.

Аббревиатура 
 БАС — боковой амиотрофический склероз.
 Большой академический словарь — неофициальное название «Словаря современного русского литературного языка» (ССРЛЯ) двух редакций и сокращённое заменившего их «Большого академического словаря русского языка».
 бас. и басс. — .
 БАС — батарея анодная сухая, источник питания для ламповой радиоаппаратуры.
 БАС — болевое анестезирующее средство, применяется в качестве болеутоляющего в спецподразделениях РФ.
 БАС (мед.) — бактерицидная активность сыворотки крови.

См. также 
 Бас бад аль-маут — в исламской эсхатологии, всеобщее воскресение в конце времён.
 Бас-Тер () — город на острове Гваделупа (Малые Антильские острова).
 
 
 Bas

Примечания 

